Aventurile Bravului prinț Ivandoe () este un miniserial scurtmetraj și serial lungmetraj de animație creat de Eva Lee Wallberg și Christian Bøving-Andersen pentru Cartoon Network. A început să fie difuzat în Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia în data de 20 noiembrie 2017 pe Cartoon Network. Este o parodie a romanului Ivanhoe de Sir Walter Scott. Animația a fost realizată într-un stil reminiscent serialului Uimitoarea lume a lui Gumball, care a fost produs de asemenea de Cartoon Network Studios Europe (acum Hanna-Barbera Studios Europe), utilizând diverse stiluri și tehnici de animație.

Pe 15 iunie 2020, Cartoon Network a comandat un serial întreg cu Ivandoe, cu primul sezon având 20 de episoade de 11 minute. Serialul a debutat în cadrul Festivalului Internațional de Animație Annecy pe 14 iunie 2022, și va fi difuzat mai târziu pe Cartoon Network și HBO Max la începutul lui 2023.

Premiera în România a fost pe 22 ianuarie 2018 pe canalul Cartoon Network.

Premisa
Serialul urmărește aventurile lui Ivandoe (dublat de Rasmus Hardiker), tânărul prinț al pădurii al cărui tată, The Mighty Stag, îl trimite într-o călătorie pentru Pana de Aur magică a regelui Vulturul cel fricos. Ivandoe descoperă zone noi și misterioase ale pădurii și o serie de creaturi deosebite de-a lungul drumului.

Distribuția
 Rasmus Hardiker – Prințul Ivandoe, Bert, Prințesa Syllabob și Puffer Fish Maids 
 Hugo Harrison – Omul Broască 
 Steve Furst – Cupcake Pudelul
 Alex Jordan – Prințul Svan, Șobolan și Gnomi 
 Dustin Demri-Burns – Gnomi 
 Christian Bøving-Andersen – Gnomi 
 Brian Blessed – Mountain 
 Kerry Howard – Creatură și Femeia Trol
 Rob Rackstraw – Regele Axalotyl și Prințesa Syllabob 
 Laura Aikman – Jezebel și Poe

Episoade

Note

Referințe

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2018
Cartoon Network
Desene animate
Seriale de animație